glej tudi drugo razločitveno stran Blato (razločitev)

Blato je lahko:
 Blato, občina Slovenske Konjice
 Blato, občina Trebnje
 Blato, največje naselje in občina na otoku Korčula, Hrvaška
 Blato, naselje na otoku Mljetu, Hrvaška
 Blato, Sjenica, naselje v Srbiji
 Blato, Pirot, naselje v Srbiji
 planina Blato nad Bohinjem
Gorenje Blato, občina Škofljica
Spodnje Blato, občina Grosuplje
Buško blato ali Buško jezero je akumulacijsko jezero v južnem delu Livanjskega polja, severozahodno od Duvanjskega polja v Bosni in Hercegovini. Buško blato se nanaša tudi na območje okoli jezera, ki vključuje številne vasi, med katerimi so največje Prisoje.
Mostarsko blato, kraško polje v Hercegovini

V medicini blato pomeni neprebavljene ostanke hrane, ki se izločijo skoz zadnjik (stolica, feces).